O inegalitate, în matematică, este o relație care există între oricare două mărimi care nu sunt egale. Se notează de obicei cu semnul ≠ („inegal”). Relațiile și notațiile > („mai mare”) și < („mai mic”) implică și ele o inegalitate.

Notații 
Fie a, b două numere reale:
 (unde  este corpul numerelor reale)

Atunci se definește:
  înseamnă: a este mai mic (strict) decât b.
  înseamnă: a este mai mare (strict) decât b.

Există și inegalități nestricte:
  înseamnă: a este mai mic sau egal cu b.
  înseamnă: a este mai mare sau egal cu b.

Proprietăți

Reflexivitatea 
Între două numere reale    există numai una din relațiile:

Antisimetrie 
Fie . Atunci:
 Dacă      atunci   
 Dacă      atunci

Tranzitivitate 
Fie   . Atunci:
 Dacă      și      atunci   
 Dacă      și      atunci

Inegalități celebre 
 Inegalitatea Cauchy-Schwarz
 Inegalitatea mediilor
 Inegalitatea lui Euler
 Inegalitatea lui Bernoulli
 Inegalitatea lui Bessel
 Inegalitatea triunghiului
 Inegalitatea lui Ptolemeu
 Inegalitatea lui Gauss
 Inegalitatea lui Abel
 Inegalitatea lui Jensen
 Inegalitatea lui Minkovski
 Inegalitatea lui Nesbitt
 Inegalitatea lui Chasles

Bibliografie 
 Ion, I. D. - Algebră pentru perfecționarea profesorilor, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1983
 Popa, C. - Introducere în Analiza matematică, Editura Facla, 1976
 Hardy, G.; Littlewood, J.E.; Polya, G. - Inequalities, Cambridge Mathematical Library, Cambridge University Press, 1999. ISBN 0-521-05206-8
 Hardy, Godfrey Harold; Littlewood, John Edensor; Polya, George - Inequalities, Cambridge University Press, 1952

Vezi și 
 Relație binară
 Relație de ordine
 Egalitate
 Inecuație
 Interval (matematică)

Legături externe 
  Inegalități la MathWorld
  Inegalități la Mathwarehouse
  Inegalități la Math.com